Sérgio Drumm (13 de junho de 1958) é um político brasileiro.

Formado técnico agrícola pelo IMEAB de Ijuí, foi funcionário da EMATER-RS e ex-coordenador regional do SINTARG.
Em 2009 foi eleito prefeito do município de Crissiumal pelo PDT.

Ligações externas
 Perfil de Sérgio Drumm no ClicRBS

Prefeitos de Crissiumal
Membros do Partido Democrático Trabalhista